Сергей Анатольевич Седов:
 Седов, Сергей Анатольевич (род. 1954) — русский детский писатель и сценарист.
 Седов, Сергей Анатольевич (род. 1970) — советский и российский футболист.